Кубок Шпенглера 1931 — 9-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1931 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Група «С»

Фінальний етап

Півфінали 
  Команда Оксфордського університету —  «Давос» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
  СК Берлін —  Racing Club de France — 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)

Матч за 3-є місце 
  «Давос» —  Racing Club de France — 4:3 ОТ

Фінал  
  Команда Оксфордського університету —  СК Берлін — 4:1.

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1931
1931 у хокеї з шайбою